Архаическая улыбка — особенный тип улыбки, использовавшийся скульпторами греческой архаики, в особенности во второй четверти VI в. до н. э., возможно, для того, чтобы продемонстрировать, что предмет изображения — живой. Эта улыбка плоская и выглядит достаточно ненатурально, хотя при этом она является признаком эволюции скульптурного искусства к реализму и его поискам.

.

Архаический метод высекания камня 
Такая улыбка возникала благодаря способу обработки камня, применявшемуся не только в Греции, но и в Древнем Египте: каменному блоку придается четырёхгранная форма. На каждой из плоскостей рисуется проекция будущей статуи, затем одновременно с каждой из сторон начинается высекание прямыми, плоскими слоями. Следствие — статуя сохраняет замкнутость, угловатость и острогранность, форма сведена к плоскостям.

«Архаические» улыбки в других культурах 
 улыбка в этрусском искусстве
 улыбка в африканском искусстве
 Baekje smile (улыбка Пэкче) — Корея

См. также 

 Курос
 Кора (статуя)
 Греческий профиль

Примечания 

Скульптура Древней Греции